Kabinett Lawrence Gonzi steht für folgende Regierungen Maltas:

 Kabinett Lawrence Gonzi I (2003 bis 2008) 
 Kabinett Lawrence Gonzi II (2008 bis 2013)